O tranziție de fază este o transformare a unui sistem termodinamic, dintr-o fază sau stare de agregare într-o alta, ca urmare a modificării unui parametru extern. Într-o tranziție de fază proprietățile sistemului pot varia discontinuu (de exemplu variația volumului în cazul solidificării unui lichid) sau continuu (în cazul tranzițiilor de fază de speța a doua).

Vezi și

Bibliografie

Legături externe
Colapsul universului este mai aproape ca oricând

Tranziții de fază